Niemcy:
 Oberasbach – dzielnica Gunzenhausen
 Oberasbach – dzielnica Ilshofen
 Oberasbach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürth